Теодор Аксентович  (, , 13 мая 1859 г., Брашов, Румыния — 26 августа 1938 г., Краков, Польша) — польский художник армянского происхождения, портретист.

Биография 
С 1879—1882 гг. Теодор Аксентович обучался в Мюнхенской академии изящных искусств. С 1882—1895 гг. обучался в Париже. После окончания обучения работал художником-иллюстратором, предпринимая многочисленные поездки в Лондон и Рим, где писал портреты. В 1895 году переехал в Краков, где стал профессором в художественной школе изящных искусств, проработав до 1934 года.

В 1897 году Теодор Аксентович основал художественную школу для женщин. Кроме этого, он был одним из основателей польского художественного общества «Sztuka», которое занималось организацией выставок, и членом Венского сецессиона. В 1910 году Теодор Аксентович стал ректором краковской академии искусств.

Теодор Аксентович умер 26 августа 1938 года и был похоронен на Раковицком кладбище в Кракове.

Творчество 
Теодор Аксентович был известен как портретист. Особенное внимание в своих работах он уделял сценам этнографической жизни гуцулов и польских армян («Крещение Армении», «Армяне в Польше»). Художник был автором витражей для армянского кафедрального собора во Львове.

Примечания

Литература 
 Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot: Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, ISBN 9788388080449
 Українська радянська енциклопедія / ред. М. Бажан; 2-е видання. — К., 1974—1985.
  Axentowicz Theodor, Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). т. 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, стр. 38

Ссылки 
 Творчество Теодора Аксентовича

Художники Польши XIX века
Художники Польши XX века
Художники-иллюстраторы Польши
Художники-портретисты Польши
Преподаватели Краковской академии искусств
Похороненные на Раковицком кладбище
Члены Венского сецессиона
Ректоры Краковской академии искусств